Drjanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Drjanovo (ort), Gabrovo, Obsjtina Drjanovo, 
 Drjanovo (distrikt), Plovdiv, Obsjtina Lki, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar